Hornbæk (Helsingør), plaats in de Deense gemeente Helsingør
Hornbæk (parochie, Helsingør)
Hornbæk (parochie, Randers)